Tokyos Olympiastadion kan avse:
 Tokyos Olympiastadion (1958)
 Tokyos Olympiastadion (2020)